Il gruppo della fairfieldite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della fairfieldite 
 β-roselite
 Cassidyite
 Collinsite
 Fairfieldite
 Gaitite
 Hillite
 Messelite
 Parabrandtite
 Talmessite

Note 

Fairfieldite